

События 
 Война Освальда с Пендой. Поражение и смерть Освальда.
 641—670 — Король Бернисии Освиу, брат Освальда.
 Педа, сын Пенды, становится правителем Средней Англии.
 11 февраля — Смерть Ираклия. Он завещал власть сыновьям Константину и Ираклию, чтобы они почитали Мартину.
 641, февраль-май — Император Византии Константин III (612, 3.5-641, 25.5). Сын Ираклия и Евдокии.
 Константин стал фактически единственным правителем. Он переселился в Халкидон. 25 мая — Константин умер, завещая власть сыну Ираклию.
 641, май-осень — Император Византии Ираклон (626—641). Сын Ираклия I и Мартины.
 Ираклон становится единовластным императором. Мартину он привлёк к управлению, а вельмож-сторонников Константина наказал побоями и изгнанием. Войска во главе с Валентином Аршакуни взбунтовались, заняли Халкидон и объявили, что берут под защиту детей Константина. Патриарх Пирр поклялся, что Ираклон не причинит им вреда. Август — Горожане, чтобы прекратить противостояние, заставили Пирра возвести на престол вместо Ираклона его племянника — сына Константина — под именем Константа. Валентин получил титул комита эскувитов. Осень — Враги императора обнародовали письмо, в котором Мартина якобы требовала отравить Константа. Сенат лишил Ираклона власти и вместе с матерью отправил в ссылку.
 641—668 — Император Византии Констант II (631, 8.11-668, 15.7 (15.9)).
 641 сентябрь — Взятие арабскими войсками Амра ибн аль-Аса Александрии.
 641 — Мирный договор Тибета с Китаем.

Родились 
 Аспарух

Скончались 
 Ираклий — византийский император
 Константин III Ираклий — византийский император, старший сын императора Ираклия
 Ираклон — византийский император, младший сын императора Ираклия
 Арнульф Мецский
 Тульга, король вестготов.

См. также